

Personnage 

 Boris Godounov (ca. 1551-1605), tsar de Russie de 1598 à 1605.

Œuvres 

 Boris Godounov est une tragédie d'Alexandre Pouchkine (1825). Elle a inspiré :
 Boris Godounov, opéra de Modeste Moussorgski (1869) ;
 Boris Godounov, un film d'Alexandre Drankov (1907)
 Boris Godounov, un film de Hans Steinhoff (1922)
 Boris Godounov, musique de scène de Serge Prokofiev (1936) ;
 Boris Godounov, film de Serge Bondartchouk (1986) ;
 Boris Godounov, film d'Andrzej Żuławski (1989) ;
 Boris Godounov, film de Vladimir Mirzoev (2011).